Durango, savezna država Meksika
 Durango, Durango, glavni grad istoimene meksičke države
 Durango (grad u Baskiji)-Prvo naselje s tim imenom

SAD
Durango, Colorado
Durango, Iowa
Durango, Teksas

Automobili

Dodge Durango
Ford Durango